Membrana – cienka elastyczna przegroda między dwoma ośrodkami.
 membrana w akustyce i elektroakustyce
 membrana w chromatografie gazowym
 membrana półprzepuszczalna
 membrana (budowa maszyn)
 membrana w entomologii
 membrana (w ogólnym przypadku brana) - element teorii fizycznej, tzw. M-teorii
 membrana dachowa, membrana wstępnego krycia (MWK) – pokrycie stosowane na dachu (powłoka wiatro i hydroizolacyjna), wykonane z tworzyw sztucznych, np. PVC, EPDM. Wysokoparoprzepuszczalna (otwarta dyfuzyjnie) warstwa wstępnego krycia, dla której współczynnik Sd (równoważna dyfuzyjnie grubość powietrza) jest mniejszy niż 0,3 m. Kiedyś nazywana folią wysokoparoprzepuszczalną.

Zobacz też 
 konstrukcja membranowa
 pompa membranowa 
 puszka membranowa
 diafragma
 strona ujednoznaczniająca: błona